suchar – typ jeziora
 suchar – pieczywo
 suchar – potoczne określenie nieśmiesznego żartu, dowcipu
 Marian Suchar – polski specjalista w dziedzinie mechaniki teoretycznej i stosowanej

 Zobacz też

 Suchary